Cambrai, een stad in Frankrijk
 Oude bisdom Kamerijk, een Nederlands bisdom met zetel in Kamerijk (Cambrai)
 Aartsbisdom Kamerijk, een Frans aartsbisdom met zetel in Kamerijk 
 Kamerijk en het Kamerijkse, het voormalige prinsbisdom

Zie ook 
 Kamerik